Körbchen bezeichnet

 die rundlichen Trageteile des Büstenhalters
 einen Tanzschritt beim Nightclub Two Step
 eine besondere Sammelvorrichtung für Pollen am Hinterbeinpaar einiger Bienenarten, siehe Körbchensammler
 die typische Blütenstandsform der Korbblütler, siehe Korb (Blütenstand)

Siehe auch: